Gitte Andersen peut désigner :
 Gitte Andersen (1977), joueuse de football danoise ;
 Gitte Andersen (1992), joueuse de handball danoise.